Писемність курух — писемність мови курух. Ця мова використовує для свого запису письмо деванагарі. Також курух може записуватись письмом толонґ сікі, створеним у 1999 році.

Письмо деванагарі
Письмо деванагарі для мови курух було введене Ревд. Ферд. Ханом (Revd. Ferd. Hahn). 

Одна з версій письма не розрізняла короткі та довгі голосні звуки [e] і [eː], [o] і [oː].

Знаки для голосних і дифтонгів

Знаки для приголосних

Інші знаки

 Чандрабінду — залежний знак, позначаючий назалізацію голосних.

 Анусвара — залежний знак, який передає кінцевий звук [ŋ].

 Для передачі гортанного зімкнення [ʔ] пишуть незалежний знак для голосного після складу, за яким слідує звук [ʔ]. Наприклад: एकआम [eːkʔaːm], मुचआ [mut͡ʃʔaː], तेंग्रोओ [teŋgroʔoː].

Інша версія письма деванагарі розрізняє короткі та довгі голосні звуки [e] і [eː], [o] і [oː]. Цим вона і відрізняється від вищенаведеної.

Знаки для голосних і дифтонгів

 Знак  використовується для передачі короткого голосного [e]. В Юнікод не внесений (для передачі [e] в Юнікоді існує знак ऎ).
Знаки для приголосних

Інші знаки

 Чандрабінду — залежний знак, передаючий назалізацію голосних.

 Анусвара — залежний знак, який слугує для передачі кінцевого звука [ŋ].

 Гортанне зімкнення [ʔ] передається шляхом написання незалежного знака для голосного після складу, за яким слідує звук [ʔ]. Наприклад: एकआम [eːkʔaːm], मुचआ [mut͡ʃʔaː], तेंग्रॊओ [teŋgroʔoː].

Толонґ сікі
Писемність толонґ сікі була оприлюденена 15 травня 1999 року. У розробці, яка тривала вісім років, взяли участь такі люди: Нараян Ораон, Френсіс Екка, Рамдаял Мунда, Нірмал Мінз.

Примітки

Додаткові джерела і посилання 
 Г. С. Старостин. Курух язык. 
 Християнський текст мовою курух (письмо деванагарі).
 बंगलादेश नू कुँड़ुख़र गही उज्जना — बिज्जना (курух: "життя народу курух в Бангладеші").
 Martin Pfeiffer. "Elements of Kurux historical phonology".

Писемності Азії
Писемності Південної Азії